В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Розмарі Казалс і Кріс Еверт виграли титул, у фіналі перемігши пару Маргарет Корт і Бетті Стов 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (чемпіонки)
 Маргарет Корт /  Бетті Стов (фінал)

 Керрі Рід /  Грір Стівенс (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі /  Крістін Шоу (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Chicago